Serena Williams era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato a causa della maternità.

In finale Elina Svitolina ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (secondo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (semifinale, ritirata)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Johanna Konta (terzo turno)
  Simona Halep (finale)
  Svetlana Kuznecova (terzo turno)
  Elina Svitolina (campionessa)

 Venus Williams (quarti di finale)
 Madison Keys (primo turno)
 Elena Vesnina (primo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Barbora Strýcová (secondo turno)
 Kiki Bertens (semifinale)
 Mirjana Lučić-Baroni (terzo turno)

Qualificate 

  Mona Barthel (terzo turno)
  Catherine Bellis (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (quarti di finale)
  Anett Kontaveit (quarti di finale)

 Jeļena Ostapenko (secondo turno)
 Andrea Petković (primo turno)
 Donna Vekić (primo turno)
 Wang Qiang (secondo turno)

Wildcard 

  Deborah Chiesa (primo turno)
  Sara Errani (primo turno)

 Marija Šarapova (secondo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali d'Italia 2017